

Toponyme

Espagne 
 Olot, une ville de la province de Gérone, en Catalogne, en Espagne ;
 École d'Olot, un mouvement pictural paysager né à Olot ;
 Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot, une école d'enseignement d'art situé dans la ville d'Olot ;

Asie centrale 
 Olot, une ville située dans le district d'Olot, province de Boukhara en Ouzbékistan.

Patronyme 

 Crispín d'Olot (1971-), un ménestrel espagnol qui se consacre à la récupération de la tradition orale et à la diffusion de la littérature médiévale.

Autre 
Ölöt peut désigner :
 ölöt. une dialecte parlé dans la Préfecture autonome kazakhe d'Ili, Région autonome du Xinjiang, République populaire de Chine. C'était aussi le dialecte parlé par le clan des Ölöts, tribu turco-mongole.